Huxi bezeichnet:

 Huxi (Penghu) (湖西鄉), Landgemeinde im Landkreis Penghu von Taiwan
 Huxi (Dongyang) (湖溪镇), Großgemeinde der Stadt Dongyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huxi (Le’an) (湖溪乡), Gemeinde im Kreis Le’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huxi (Zhangpu) (湖西畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Huxi (Chaoyang) (湖西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang in der chinesischen Provinz Jilin
 Huxi (Dongchangfu) (湖西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongchangfu in der chinesischen Provinz Shandong
 Huxi (Shapingba) (虎溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shapingba der chinesischen Stadt Chongqing
 Huxi (Sujiatun) (湖西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun in der chinesischen Provinz Liaoning